Juan de Garay, conqueridor espanyol que fundà les ciutats de Santa Fe i Buenos Aires.
 Juan de Garay Otañez, militar espanyol virrei de Catalunya (1648-1650).
 Juan de Garay (Santa Fe), localitat argentina de la província de Santa Fe.
 Avinguda Juan de Garay, important artèria viària del sud de la Ciutat de Buenos Aires.